Il balcone (The Balcony) – film del 1963 diretto da Joseph Strick
 The Balcony – film del 2000 diretto da Ruth Walk
 The Balcony – album dei Catfish and the Bottlemen del 2014